Ист Појнт има више значења:
 Ист Појнт (Алабама)
 Ист Појнт (Џорџија)